Rothenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Rothenbacher (1907–1980), deutscher Politiker (CDU)
 Franz Rothenbacher (* 1954), deutscher Soziologe